Academy ist eine Bezeichnung für

 Academy, wissenschaftliche oder kulturelle Organisation, siehe Akademie

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Academy (Arkansas), Hempstead County, nicht mehr existenter Ort
 Academy (Pennsylvania), Delaware County
 Academy (South Dakota), Charles Mix County
 Academy (St. Louis), Stadtteil von St. Louis, Missouri
 Academy (Texas), Bell County
 Academy (Virginia), Prince George County, nicht mehr existenter Ort

Siehe auch